Los Arcos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Arcos, Metztitlán, 
 Los Arcos, Morelos, Yautepec, 
 Los Arcos, Acatlán, 
 Los Arcos, Guanajuato, Silao de la Victoria,

Spanien 

 Los Arcos, Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar